Vidolaschesi – abitanti di Casale Cremasco-Vidolasco
Vidolaschesi – abitanti di Vidolasco